Sincel·le (, ) era un títol eclesiàstic que portaren diversos escriptors romans d'Orient. El sincel era el confident i company del patriarca i generalment destinat a ser el seu successor.

Entre els sincels més destacats: 
 Demetri Sincel·le, arquebisbe de Cízic al .
 Elies Sincel·le, poeta.
 Jordi Sincel·le, escriptor i cronologista del .
 Miquel Sincel·le de Jerusalem, escriptor del .
 Miquel Sincel·le de Constantinoble, escriptor del .
 Esteve Sincel·le, metropolità de Nicomèdia (autor del tractat De triplici Animae Divisione)

Notes

Referències 

Eclesiologia cristiana